Марица (Maritsa, Mariza, Mariţa) может означать:

Топоним 
 Марица — река на Балканском полуострове.
 Марица — община в Пловдивской области Болгарии.
 Марица — село в Софийской области Болгарии.
 Марица — строящаяся автомагистраль в Болгарии.
 Марица — река в Брянской и Черниговской областях.

В культуре 
 Марица — оперетта Имре Кальмана.
 Марица — фильм Фридриха Вильгельма Мурнау, 1922.
 Марица — фильм Рудольфа Шюндлера, 1958.
 Марица — фильм-оперетта Александра Белинского, 1985.

Другие значения 
 Марица Владимировна (?—1146) — русская княжна, дочь Владимира Мономаха.
 Культура Марица — археологическая культура балканского неолита.
 Шуми Марица — бывший гимн Болгарии.
 Марица (футбольный клуб) — болгарский футбольный клуб.

Примечания